

Scienza
Il Saggiatore – trattato scritto da Galileo Galilei nel 1623.

Editoria
Il Saggiatore – rivista culturale fondata a Roma nel 1844; fu pubblicata dal 1844 al 1846; 
Il Saggiatore – rivista culturale fondata a Roma nel 1930; fu pubblicata dal 1930 al 1934 e dal 1943 al 1956;
il Saggiatore – casa editrice fondata a Milano nel 1958.